Бадоев — фамилия; имеет женскую форму Бадоева.
 Бадоев, Алан Казбекович (род. 1981) — украинский режиссёр, клипмейкер и продюсер. 
 Бадоева, Жанна Осиповна (род. 1976) — украинская телеведущая и режиссёр, продюсер, педагог, дизайнер.